Vecsernyés János (1928–2019) történész, tanár
 Vecsernyés János (1959–) operatőr, rendező